Рыкайлово — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Михайловской волости.

Расположена в 30 км к юго-западу от райцентра Локня, к западу от озера Локново.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 66 жителей

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Миритиницкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района